

Voetbal
BVV ('s-Hertogenbosch), een amateurvoetbalvereniging uit 's-Hertogenbosch, waaruit FC Den Bosch is ontstaan;
BVV Barendrecht
BVV Borne
BVV De Kennemers (Beverwijk)
BVV '27 (Blitterswijck)
BVV '31 (Blaricum)
BVV '63 (Bergen op Zoom)

Overig
BVV-striping, de wijze waarop hulpverleningsvoertuigen van de brandweer in België beschilderd dienen te zijn.
 Het Belgisch Vakverbond (BVV) een voormalige Belgische vakbond en een van de voorlopers van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).